Гремляга — річка в Україні, у Романівському районі Житомирської області. Права притока Тетерева (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 5,3 км.

Розташування 
Бере початок на північному заході від Микільська. Тече переважно на північний захід через Грем'яче і на північно-східній околиці Карвинівки впадає у річку Тетерів, праву притоку Дніпра.

Річку перетинає автомобільна дорога .

Посилання

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 154

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Романівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці